Lisa Schulte (ur. 13 grudnia 2000) – austriacka saneczkarka, olimpijka z Pekinu 2022.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 

Austriaccy saneczkarze
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000